TCR, sigle de trois lettres, peut faire référence à :
 TCR ou Token Curated Registries (Registres de jetons agréés), listes (de n’importe quoi) dont l’ordre et le contenu sont arbitrés de façon décentralisées, en utilisant les jetons numériques de la blockchain et avec des incitations vertueuses, afin d’éviter leurs manipulations ;
 télécinéromandie, ou TéléCiné, une chaîne de télévision cryptée à péage de Suisse romande (1983-1993) ;
 récepteur des cellules T, en immunologie ;
 taillis à courte rotation, une technique de gestion écologique notamment associée au lagunage ;
 théorie du choix rationnel, en sociologie (James Coleman) ;
 Time Code Receiver (receveur de timecode), appellation du statut « esclave » d'un dispositif utilisant le timecode d'une machine « maître » ;
 transport collectif régional, créé par la région Nord-Pas-de-Calais avant d'être incorporé par la SNCF lors de la création du Transport express régional ;
 tâches, compétences et responsabilités, une technique d’analyse et de présentation de ces trois aspects du poste ou du rôle d'une personne.
 Transcontinental Race, une épreuve cycliste amateur d'ultra distance et sans assistance.